Kamata Motors Company em japonês (鎌田) é uma fabricante virtual de carros fictício da série de jogos Ridge Racer.

A marca apareceu no jogo em 1999 no Ridge Racer V com os carros Fiaro e Angelus, é uma das mais elogiadas do jogo, em 2004 reapareceu no Ridge Racers com uma versão re-encarnada do "Fiaro" chamada de Fiera e com uma versão futurista de "Angelus" lembrante a um foguete. Apareceu também no Ridge Racer 6 com os mesmos carros aparenciados em "Ridge Racers" com uma versão mais futurista de "Fiera" e com uma versão nova do "Angelus" de 1999, em Ridge Racers 2 para Psp os carros não mudaram quase nada, fora "Angelus" que foi retirado da versão antiga de 1999 re-visto para a versão portatil.

Atualmente a marca está contida na sétima versão da série contendo mais um carro novo como tema principal da franquia de Ridge Racer 7, o chamado Rc-410.

Modelos 
 Fiaro - 1999
 Angelus Le Mans - 1999 (Ridge Racer V) - 2006 (Ridge Racers 2)
 Fiera - 2004
 Angelus SP-V - 2004
 Fiera II - 2005
 Angelus Le Mans II - 2005
 Angelus SP-V II - 2006
 Rc-410 - 2006

Influências
Alguns dos carros da Kamata são lambrantes a muitos famosos modelos japoneses, como Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda e entre outras.

Ridge Racer